Tunstead – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Tunstead – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)